Ритген:

 Ритген — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Ритген, Фердинанд Август фон (1787—1867) — немецкий врач-гинеколог, ботаник, миколог и зоолог.